Hesselberger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hesselberger (1939–2003), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Bundesgerichtshof
 Franz Hesselberger (1876–1935), deutscher Industrieller, Kommerzienrat und Mäzen